Gornja Bukovica (Maglaj), een plaats in de gemeente Maglaj in Bosnië-Herzegovina
 Gornja Bukovica (Šavnik), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Šavnik
 Gornja Bukovica (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo